Уле () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Уле, Макс (1856—1944) — немецкий археолог.
 Уле, Отто (1820—1876) — немецкий писатель, учёный.